Neil Campbell peut faire référence à :
 Colonel Sir Neil Campbell (1776-1827), un commissaire anglais chargé de la surveillance de Napoléon Ier  à l’île d’Elbe ;
 Neil Campbell (1946-2004), un biologiste américain ;
 Neil Campbell (1966-), un musicien britannique de punk rock ;
 Neil Campbell (1974-), un cycliste britannique.